Присенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Присенко, Александр Фёдорович (1941—1993) — украинский хореограф и вокалист, заслуженный работник культуры Украины.
 Присенко, Галина Петровна (род. 1947) — российский учёный, историк-архивист, тульский краевед и педагог.